Fortaleza (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Fortaleza (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Fortaleza EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza
 Fortaleza CEIF, een Colombiaanse voetbalclub uit Bogota